

Cinema 
 The Underworld – cortometraggio del 1916 diretto da Rupert Julian
 The Underworld – film del 1997 diretto da Rod Holcomb

Musica 
 The Underworld – album degli Evildead del 1991
 The Underworld – demo degli Iron Fire del 2003